El eslalon (del noruego slalom) es zigzaguear entre diferentes obstáculos. Puede referirse a diferentes modalidades deportivas:

 al esquí alpino, una modalidad del esquí;
 al autoslalom, una disciplina del automovilismo;
 al freestyle slalom, una modalidad del patinaje;
 al piragüismo en eslalon;
 al slalom en silla de ruedas, modalidad del atletismo en el deporte paralímpico;
 al Slalom, un videojuego de esquí desarrollado por Rare en 1987.